Salsipuedes kan syfta på:

Argentina 

 Salsipuedes (ort i Argentina), Córdoba,

Dominikanska republiken 

 Salsipuedes (ort i Dominikanska republiken), Hermanas Mirabal,

Mexiko 

 Salsipuedes, Guerrero, 
 Salsipuedes, Jalisco, Lagos de Moreno, 
 Salsipuedes, Veracruz,